Edingen kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Edingen – en ort och kommun i Vallonien, Province du Hainaut, se Enghien

Tyskland 

 Edingen-Neckarhausen – en stad och kommun i Baden-Württemberg, Karlsruhe Region

Robotskapade Belgienförgreningar